Иохевед Бат-Мирьям (псевдоним Железняк Марьяши) (5 марта 1901, Капличи — 7 января 1980, Тель-Авив) — израильская поэтесса, переводчица.

Биография 
Родилась в состоятельной семье земельного арендатора Наума Железняка и Марьяши Шнеерсон. Занималась на педагогических курсах в Харьковском университете, училась в Одесском и Московском университетах. Первая книга её стихов «Ме-рахок» («Издалека») вышла в свет в 1932 , через четыре года после её приезда в Эрец-Исраэль.

Большинство стихов Бат-Мирьям написано в период между двумя мировыми войнами, в них отражена трагедия евреев того времени, а также её личная жизнь в России и затем в Израиле. Бат-Мирьям — лауреат премии имени Бялика (1964), в 1972 году ей была присуждена Премия Израиля.
На русский язык несколько стихотворений Бат-Мирьям перевел известный поэт Александр Пэнн (перевод опубликован в сборнике «Поэты Израиля» (Москва, 1963).

Произведения 
 «Ме-рахок» («Издалека») (1934);
 «Эрец-Исраэль» (1937);
 «Реайон» («Свидание», 1940);
 «Дмуйот ме-офек» («Образы на горизонте», 1942);
 «Ми-ширей Руссия» («Из песен России», 1942);
 «1943 — ширим ла-гетто» («1943 — песни гетто», 1946)
 «Ширим» («Песни», 1963).

Литература
 Вальдман Б.Б. Эрец-Исраэль и Россия в поэзии Бат-Мирьям // Евреи Европы и Ближнего Востока: традиция и современность. История, языки, литература Евреи Европы и Ближнего Востока: традиция и современность. История, языки, литература. Сер. "Труды по иудаике. История и этнография" 2016. С. 143-151.
 Вальдман Б. Петербург (Ленинград) в жизни и поэзии Иохевед Бат-Мирьям / / Научные труды по иудаике. Материалы XX Международной ежегодной конференции по иудаике. М. : СЭФЕР, 2013. Т. 1. С. 314-316. 
 Вальдман Б. Россия в поэзии Иохевед Бат-Мирьям (Железняк) / / Зарубежная Россия 1917-1945. Кн. 3: Материалы 4-й международной конференции «Зарубежная Россия». СПб. : Лики России, 2004. С. 324-330.

Примечания

Ссылки 
 

Переводчики Израиля
Лауреаты Государственной премии Израиля
Лауреаты премии имени Бялика